Maník oder Manik ist der Familienname folgender Person:

 Agustina Mardika Manik (* 1995), indonesische Leichtathletin
 Marek Manik (* 1985), slowakischer Squashspieler
 Mikuláš Maník (* 1975), slowakischer Schachmeister
 Okto Dorinus Manik, indonesischer Diplomat

Manik war der Ringname folgender Person:
 Teddy James Perkins (* 1984), US-amerikanisch-philippinischer Wrestler